Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Adriano Panatta 7–6, 5–7, 4–6, 7–6, 12–10.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1973